U 36 bezeichnet:

 SM U 36, ein U-Boot der kaiserlichen Kriegsmarine im Ersten Weltkrieg
 U 36 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 U 36 (Bundeswehr), ein U-Boot der Bundeswehr

U36